Koninklijk Conservatorium Antwerpen
 Koninklijk Conservatorium (Bergen)
 Koninklijk Conservatorium Brussel
 Koninklijk Conservatorium (Den Haag)
 voormalig Hogeschool Gent Conservatorium, Koninklijk Conservatorium Gent, nu als Hogeschool Gent Conservatorium onderdeel van de Hogeschool Gent
 Koninklijk Conservatorium Luik